В одиночному розряді тенісного турніру United Airlines Tournament of Champions 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову без гри.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)

  Мартіна Навратілова (Finale, ritiro per problemi ad un braccio)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

United Airlines Tournament of Champions